Гакко () — село (аул) в Цумадинском районе Дагестана. 

Образует муниципальное образование село Гакко со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено на берегу реки Гакко, неподалёку от границы с Грузией.

Ближайшие населённые пункты: на юго-востоке — сёла Сильди и Эчеда.

Население 

В селе живут собственно аварцы, говорящие на ункратльском диалекте аварского языка.

Примечания 

Муниципальные образования Цумадинского района
Сельские поселения Дагестана
Населённые пункты Цумадинского района